Coup de feu est une expression qui peut désigner :
 coup de feu, un défaut provenant de l'action trop vive du feu sur un objet ; par exemple, cette assiette de porcelaine a un coup de feu ou ce rôti de bœuf a un coup de feu ;
 coup de feu, la pointe de chaleur produite quand on active le feu ; par extension, on dit en cuisine être dans son coup de feu ou avoir un coup de feu pour le moment où l'on est le plus affairé ; 
 coup de feu, le bruit émis par une arme à feu lors de sa mise à feu ;
 Coup de feu, film français de 1983.